Kordi ist der Nachname von:
 Med Kordi (* 1975), tunesischer Fußballschiedsrichter
 Zdenko Kordi, kroatischer Handballtrainer

KORDI ist die Abkürzung für:
 Korea Ocean Research and Development Institute, siehe Koreanisches Meeresforschungsinstitut

siehe auch:
 Cordey